Die Schnellfahrstrecke Nürnberg–Ingolstadt–München besteht aus folgenden Eisenbahnstrecken:
 der Abschnitt Nürnberg Reichswald–Nürnberg der Bahnstrecke Regensburg–Nürnberg
 die Schnellfahrstrecke Nürnberg–Ingolstadt
 den Abschnitt München–Ingolstadt Nord der Bahnstrecke München–Treuchtlingen